Andy Linden, actor inglés.
 Andy Linden, piloto de automovilismo estadounidense.